Жетимсай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Жетимсай — село в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области.
 Жетимсай — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.